Алекса́ндр Никола́евич Са́вин:
 Савин, Александр Николаевич (1873—1923) — русский историк-медиевист, профессор Московского университета.
 Савин, Александр Николаевич (1896—1981) — советский военно-морской деятель, инженер-контр-адмирал.